Blarneya är ett släkte av svampar. Blarneya ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blarneya